Sidekick bzw. SideKick steht für:
 Side-Kick, eine Technik in verschiedenen asiatischen Kampfkünsten
 Sidekick, eine spezielle Art von Nebenrolle in der Unterhaltungsbranche
 Sidekick, das Smartphone Hiptop, das von T-Mobile unter diesem Namen vermarktet wurde
 SideKick (Software), eine Software von Borland
 Sidekick, Originaltitel von Die Superhelden-Helfer, eine kanadische Zeichentrickserie
 Sidekicks, ein US-amerikanischer Film